Grand Prix Włoch 1986 (oryg. Gran Premio d’Italia) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1986, która odbyła się 7 września 1986, po raz 36. na torze Monza.

57. Grand Prix Włoch, 37. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Teo Fabi - 1:24.078
 Najszybsze okrążenie: Teo Fabi - 1:28.099 na okrążeniu 35

Włochy
1986
1986 we Włoszech